Фло́ренс Анна Мари́ Бра́днелл-Брюс (; 21 ноября 1985, Фулем, Лондон, Англия, Великобритания) — британская  и .

Биография 
Родилась 21 ноября 1985 года в Фулеме (Западный Лондон, Англия, Великобритания) в семье торговца Эндрю Браднелла-Брюса и художницы Софи Браднелл-Брюс. У Флоренс есть старшие брат и две сестры: Генри Браднелл-Брюс, Элис Браднелл-Брюс и Кристабель Браднелл-Брюс, последняя из которых замужняя мать двоих дочерей.

Обучалась в «Woldingham School» и «Stowe School», а затем окончила Бристольский университет, получив степень в области истории искусств.

Карьера 
Начала карьеру фотомодели в 2006 году. Работала с «Tess Management» и наиболее известна как модель дамского белья. В 2009—2013 годах снялась в четырёх фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 8 июля 2013 года замужем за Генри Эдвардом Хью Сент-Джорджем. У супругов есть дочь — Айрис Лара Сент-Джордж (род. 22.07.2014).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бристольского университета
Киноактрисы Великобритании